Kivisalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kejvsalö, ö, Nyland, Lovisa, 
 Kivisalo (ö, lat 62,85, long 28,12), Norra Savolax, Kuopio, 
 Kivisalo (ö, lat 62,91, long 27,48), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar